Il singolare del Copa Colsanitas 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Roberta Vinci era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Nuria Llagostera Vives ha vinto in finale 6–0, 6–4, contro María Emilia Salerni.

Teste di serie

  Flavia Pennetta (primo turno)
  Alizé Cornet (primo turno)
  Pauline Parmentier (secondo turno)
  Émilie Loit (primo turno)
  Yvonne Meusburger (secondo turno)

 Sara Errani (quarti)
 Edina Gallovits (secondo turno)
 Klára Zakopalová (ritiro per infortunio)
 Martina Müller (quarti)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Copa Colsanitas 2008